A 38.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 8 de maio a 13 de maio de 1984 com um percurso de 769,8 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Meyrin, e final em Saint Imier.

O vencedor foi o irlandês Stephen Roche, cobrindo a prova a uma velocidade média de 31,3 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

1984
1984 na Suíça
1984 no ciclismo